

Persone 
 Brook Sykes  – attore australiano
 Eric Sykes  – attore e autore comico
 Gresham Sykes  – sociologo e criminologo statunitense
 John Sykes  – musicista rock
 Keifer Sykes  – cestista statunitense
 Mark Sykes  – diplomatico britannico
 Peter Sykes  – regista australiano
 Raymond Sykes  – cestista statunitense
 Tom Sykes  – motociclista britannico
 Wanda Sykes  – attrice e comica
 William Henry Sykes  – militare, politico e ornitologo britannico

Personaggi immaginari 
 Mr. Sykes  – personaggio tratto da Shark Tale doppiato nell'edizione originale da Martin Scorsese
 Sgt. Michael "Psycho" Sykes  – protagonista del gioco Crysis Warhead, e personaggio secondario in Crysis
 Sykes  – antagonista del film Disney Oliver & Company

Altro 
 Sykes  – sitcom trasmessa dalla BBC
 4438 Sykes  – asteroide

Pagine correlate 
 Sikes